Le sigle PBR signifie :

Pabst Blue Ribbon, marque de bière américaine
 Paris Basket Racing, équipe de basket-ball.
 Particle Bed Reactor, réacteur à lit de particules, un système de propulsion spatiale nucléaire.
 La Petite Bibliothèque ronde, bibliothèque associative jeunesse à Clamart, France (92)
 Physically Based Rendering, le Rendu Physique Réaliste en infographie 3D.
 Ponction-Biopsie Rénale, acte chirurgical simple, pratiqué pour confirmer un diagnostic de néphropathie ou après une greffe pour vérifier l'absence de rejet.
 Dans la méthode SCRUM, Product Backlog Refinement désigne l'affinage de la liste des fonctionnalités qui doivent être ajoutées à un produit.
 Aéroport Puerto Barrios, Guatemala.
 Professional Bull Riders, une organisation professionnelle de rodéo sur taureau

Le sigle PBr signifie :

 La compagnie de chemin de fer suisse Le Pont - Le Brassus.